Bakertown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bakertown (Connecticut), im Windham County – nicht mehr existent
 Bakertown (Indiana), im Noble County
 Bakertown (Michigan), im Berrien County
 Bakertown (New York), im Warren County
 Bakertown (North Carolina), im Guilford County
 Bakertown (Davidson County, Tennessee)
 Bakertown (Moore County, Tennessee)

Siehe auch:
 Bakerstown
 Bakerton